I. Constantinus (272–337) Nagy Constantinus vagy Nagy Konstantin
II. Tiberius Constantinus bizánci császár (535 k.–582)
Constantinus pápa (?–715)
II. Constantinus ellenpápa (?–769)
II. Constantius római császár (337–361)
II. Constantinus római császár (337–340)